Stoney Creek ist der Name folgender

Orte:
 Stoney Creek (Ontario), Stadtteil von Hamilton, Ontario, Kanada

Fließgewässer:

in Kanada:
 Stoney Creek (Battle River), Bach in Alberta
 Stoney Creek (Thames River), Nebenfluss des Thames River in Ontario

in Neuseeland:
 Stoney Creek (Opanuku Stream) bei Auckland

in den Vereinigten Staaten:
 Stoney Creek (Merced River), Bach in Kalifornien 
 Stoney Creek (Perry Creek), Bach in Kalifornien 
 Stoney Creek (Eel River), Bach in Kalifornien 
 Stoney Creek (Trinity Lake), Bach in Kalifornien 
 Stoney Creek (Capell Creek), Bach in Kalifornien 
 Stoney Creek (Delaware River, Delaware), Bach in Delaware 
 Stoney Creek (Copper Creek), Bach in Idaho 
 Stoney Creek (Vermilion River), Bach in Indiana und Illinois 
 Stoney Creek (Salamonie River), Bach in Indiana 
 Stoney Creek (Pipe Creek), Bach in Indiana 
 Stoney Creek (White River), Bach in Indiana 
 Stoney Creek (Pleasant Run), heute kanalisiertes Gewässer in Indianapolis, Indiana 
 Stoney Creek (Ararat River), Bach in North Carolina 
 Stoney Creek (Second Broad River), Bach in North Carolina 
 Stoney Creek (Neuse River), Bach in North Carolina 
 Stoney Creek (Delaware River, Pennsylvania), Bach in Pennsylvania
 Stoney Creek (Lake Chesdin), Bach in Virginia
 Stoney Creek (Rat River), Bach in Wisconsin
 Stoney Creek (Grove Creek), Bach in Wyoming

Weiteres:
  Stoney Creek Independent Presbyterian Chapel of Prince William Parish

Siehe auch:
 Stoney Creek Township
 Stony Creek